Список аэропортов штата Нью-Мексико Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Albuquerque
| ABQ
| ABQ
| KABQ
| Albuquerque International Sunport
| PR
| align=right | 3 176 299 

|- valign=top
| Farmington
| FMN
| FMN
| KFMN
| Four Corners Regional Airport
| PR
| align=right | 26 929 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Carlsbad
| CNM
| CNM
| KCNM
| Cavern City Air Terminal
| CS
| align=right | 3 929 

|- valign=top
| Roswell
| ROW
| ROW
| KROW
| Roswell International Air Center
| CS
| align=right | 9 298 

|- valign=top
| Santa Fe
| SAF
| SAF
| KSAF
| Santa Fe Municipal Airport
| CS 
| align=right | 9 861 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Albuquerque
| AEG
| 
| KAEG
| Double Eagle II Airport
| RL
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Alamogordo
| ALM
| ALM
| KALM
| Alamogordo-White Sands Regional Airport
| GA
| align=right | 1 143 

|- valign=top
| Angel Fire
| AXX
| AXX
| KAXX
| Angel Fire Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Artesia
| ATS
| ATS
| KATS
| Artesia Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Belen
| E80
|
|
| Alexander Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Carrizozo
| F37 
|
|
| Carrizozo Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clayton
| CAO
| CAO
| KCAO
| Clayton Municipal Airpark
| GA
| align=right | 409 

|- valign=top
| Clovis
| CVN
| CVN
| KCVN
| Clovis Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 318 

|- valign=top
| Conchas Dam
| E89
|
|
| Conchas Lake Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crownpoint
| 0E8
|
|
| Crownpoint Airport
| GA
| align=right | 363 

|- valign=top
| Deming
| DMN
| DMN
| KDMN
| Deming Municipal Airport
| GA
| align=right | 78 

|- valign=top
| Dulce
| 24N
|
|
| Jicarilla Apache Nation Airport
| GA
|

|- valign=top
| Espanola
| E14 
| ESO
|
| San Juan Pueblo Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fort Sumner
| FSU
| FSU
| KFSU
| Fort Sumner Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Gallup
| GUP
| GUP
| KGUP
| Gallup Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 684 

|- valign=top
| Glenwood
| E94
|
|
| Glenwood-Catron County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grants
| GNT
| GNT
| KGNT
| Grants-Milan Municipal Airport
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Hatch
| E05
|
|
| Hatch Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hobbs
| HOB
| HOB
| KHOB
| Lea County Regional Airport
| GA
| align=right | 1 845 

|- valign=top
| Jal
| E26
|
|
| Lea County-Jal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Las Cruces
| LRU
| LRU
| KLRU
| Las Cruces International Airport
| GA
| align=right | 784 

|- valign=top
| Las Vegas
| LVS
| LVS
| KLVS
| Las Vegas Municipal Airport
| GA
| align=right | 44 

|- valign=top
| Lordsburg
| LSB
| LSB
| KLSB
| Lordsburg Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Los Alamos
| LAM
| LAM
| KLAM
| Los Alamos Airport (Los Alamos County Airport)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Lovington
| E06
|
|
| Lea County-Zip Franklin Memorial Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Magdalena
| N29
|
|
| Magdalena Airport
| GA
|

|- valign=top
| Moriarty
| 0E0
|
|
| Moriarty Airport
| GA
|

|- valign=top
| Navajo Dam
| 1V0
|
|
| Navajo Lake Airport
| GA
|

|- valign=top
| Portales
| PRZ 
| 
| KPRZ
| Portales Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Questa
| N24
|
|
| Questa Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Raton
| RTN
| RTN
| KRTN
| Raton Municipal Airport (Crews Field)
| GA
| align=right | 69 

|- valign=top
| Reserve
| T16 
|
|
| Reserve Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ruidoso
| SRR
| RUI
| KSRR
| Sierra Blanca Regional Airport
| GA
| align=right | 130 

|- valign=top
| Santa Rosa
| I58 
|
|
| Santa Rosa Route 66 Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Santa Teresa
| 5T6
|
|
| Dona Ana County Airport at Santa Teresa
| GA
|

|- valign=top
| Shiprock
| 5V5
|
|
| Shiprock Airstrip
| GA
| align=right | 230 

|- valign=top
| Silver City
| SVC
| SVC
| KSVC
| Grant County Airport
| GA
| align=right | 2 353 

|- valign=top
| Socorro
| ONM
| ONM
| KONM
| Socorro Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Springer
| S42 
|
|
| Springer Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Taos
| SKX
| TSM
| KSKX
| Taos Regional Airport
| GA
| align=right | 33 

|- valign=top
| Tatum
| E07
|
|
| Tatum Airport
| GA
|

|- valign=top
| Truth or Consequences
| TCS
| TCS
| KTCS
| Truth or Consequences Municipal Airport
| GA
| align=right | 52 

|- valign=top
| Tucumcari
| TCC
| TCC
| KTCC
| Tucumcari Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Zuni
| ZUN
| 
| KZUN
| Black Rock Airport
| GA
| align=right | 296 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alamo
| 3N9
|
|
| Alamo Navajo Airport
|
|

|- valign=top
| Apache Creek
| 13Q
|
|
| Jewett Mesa Airport
|
|

|- valign=top
| Aztec
| N19
|
|
| Aztec Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Conchas Dam
| E61
|
|
| Conchas Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Edgewood
| 1N1
|
|
| Sandia Airpark Estates East Airport
|
|

|- valign=top
| Estancia
| E92
|
|
| Estancia Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lindrith
| E32
|
|
| Lindrith Airpark
|
|

|- valign=top
| Los Lunas
| E98
|
|
| Mid Valley Airpark
|
|

|- valign=top
| Mountainair
| M10
|
|
| Mountainair Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Silver City
| 94E
|
|
| Whiskey Creek Airport
|
| align=right | 392 

|- valign=top
| Vaughn
| N17
|
|
| Vaughn Municipal Airport (opened 2007?)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Alamogordo
| HMN
| HMN
| KHMN
| Holloman Air Force Base
|
| align=right | 516 

|- valign=top
| Clovis
| CVS
| CVS
| KCVS
| Cannon Air Force Base
|
| align=right | 798 

|- valign=top
| Socorro
| 95E
|
|
| Stallion AAF
|
| 

|- valign=top
| White Sands
| WSD
| WSD
| KWSD
| Condron AAF
|
|

|- valign=top
| White Sands
|
|
|
| White Sands Space Harbor
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Columbus
| 0NM0
| CUS
|
| Columbus Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hobbs
| NM83
| HBB
|
| Industrial Airpark
|
|

|- valign=top
| Playas
| NM86
|
|
| Playas Air Strip
|
| 

|- valign=top
| Raton
| NM67
|
|
| La Mesa Park
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Albuquerque
|
|
|
| Oxnard Field (opened 1928, closed 1948)
|
|

|- valign=top
| Albuquerque
|
|
|
| West Mesa Airport (opened 1929, closed 1967)
|
|

|- valign=top
| Eunice
| E04
|
|
| Eunice Airport (closed 2007?)
| GA
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 New Mexico Department of Transportation (NMDOT): Aviation Division

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in New Mexico - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: New Mexico

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Нью-Мексико:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Нью-Мексико